UPU se poate referi la:

 Uniunea Poștală Universală
 Unitate de Primiri Urgențe, secție cu personal propriu - special pregătit, aflată în structura unui  spital și destinată triajului,  evaluării și tratamentului de urgență al pacienților cu afecțiuni acute care se prezintă la spital spontan sau care sunt aduși